Baringin (Sipirok), een plaats in Indonesië
Baringin (Parlilitan), een plaats in Indonesië
Baringin (Lima Kaum), een plaats in Indonesië
Baringin (Sosor Gadong), een plaats in Indonesië